Świniowate (Suidae) – rodzina dużych, lądowych ssaków parzystokopytnych z rzędu Cetartiodactyla.

Występowanie 
W warunkach naturalnych świniowate występują w Europie, Azji (najliczniej) i Afryce. Dziki zostały z powodzeniem introdukowane w Ameryce i Australii.

Charakterystyka 
Świniowate są dużymi ssakami o masywnej budowie, wydłużonej głowie i krótkiej szyi. Charakteryzują się obecnością zagiętych ku górze i na zewnątrz dużych, górnych kłów oraz niespotykaną u innych kopytnych owalną chrząstką w pobliżu końca pyska.

Największe osobniki osiągają długość ciała ponad 2 m (bez ogona), przy masie ciała ponad 300 kg. Do największych gatunków należy dzik europejski i nieco mniejsza od niego świnia leśna. Najmniejsze mają ok. 55 cm długości. Samce świniowatych nazywane są odyńcami, samice lochami, a młode warchlakami. Odyńce są większe i cięższe od loch. Młode są zwykle dwubarwne.

Świniowate żyją od 7 do 24 lat. Są wszystkożerne. Często niszczą uprawy polowe w poszukiwaniu bulw. Większość dzikich gatunków to zwierzyna. Świnia domowa ma bardzo duże znaczenie gospodarcze.

Systematyka 
Do rodziny Suidae zalicza się jedną podrodzinę grupującą wszystkie żyjące współcześnie świniowate:
 Suinae  – świnie

Wyróżniono też kilka wymarłych podrodzin:
 Cainochoerinae 
 Hyotheriinae 
 Listriodontinae 
 Tetraconodontinae 

Opisano również kilka wymarłych rodzajów nie sklasyfikowanych z żadnej z podrodzin:
 Hemichoerus 
 Kachchhchoerus 
 Kenyasus 
 Paradoxodonides 

Kladogram rodziny Suidae (bez taksonów wymarłych):

Uwagi

Przypisy

Bibliografia